7-й чемпионат Белоруссии по футболу был разыгран с 11 апреля по 14 ноября 1997 года. Победителем стало минское «Динамо».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги:
 «Трансмаш (Могилёв)» (1-е место во Второй лиге сезона 1996, дебютант первой лиги)
 «Коммунальник (Слоним)» (2-е место во Второй лиге сезона 1996, дебютант первой лиги)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 1996:
 «Обувщик (Лида)»
 «Ведрич (Речица)»

Переименования команд:
 «Атака-Аура» изменила название на «Атака».

Итоговая таблица 

 Команда «Атака» Минск распущена. Произошло объединение команд «Днепр» Могилёв и «Трансмаш» Могилёв в «Днепр-Трансмаш». В связи с этими событиями из лиги никто не выбыл.

Результаты матчей

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — МПКЦ (средний показатель — 3870 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — «Торпедо-Кадино» (средний показатель — 1988 зрителей).
 На счету хозяев 116 выигрышей (61,1 %), гостей — 74 (38,9 %).
 Самый успешный клуб в домашних матчах — «Динамо Минск» (39 очков из 45).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — «Динамо Минск» (31 очко из 45).
 Самый популярный счёт — 1:0 (44 матча).
 Наибольшее количество крупных побед — «Динамо-93» и «Белшина» (по 8).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Шахтёр», «Торпедо-Кадино» и «Коммунальник» (по 7).
 189 футболистов забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 10 хет-триков и 61 дубль.
 Реализовано 51 пенальти из 57 назначенных (89,5 %).
 Самая крупная победа — 7:0 (матч «Динамо Минск» — «Торпедо-Кадино»).
 Самый крупный счёт — 6:3 (матч «Динамо-93» — «Трансмаш»).

Лучшие бомбардиры

Гол+Пас

Символические команды 
 Команда А
Евневич — Лаврик, Яскович, Тимофеев, Довнар — Михаил Маковский, Журавель, Гормаш, Балашов — Владимир Маковский, Хлебосолов
 Команда Б
Афанасенко — Хрипач, Болтрушевич, Воропаев, Ковалевич — Чернявский, Свердлов, Чайка, Эдуард Градобоев — Разумов, Путраш

Примечания

См. также 
 Вторая лига Белоруссии по футболу 1997
 Третья лига Белоруссии по футболу 1997
 Кубок Белоруссии по футболу 1996/1997
 Кубок Белоруссии по футболу 1997/1998

Ссылки 
 На klisf.info
 На www.rsssf.com
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 1997 году
Спорт в Белоруссии в 1997 году